Lengyelország
Zabawa, Tarnów megye
Zabawa, Wieliczka megye
Zabawa-hegy (németül Festberg), Szilézia
 Szlovákia
Zábava (szlovákul Bardejovská Zábava), Bártfa része, Eperjesi kerület, Bártfai járás
Zábava (szlovákul Kľušovská Zábava), Kolossó része, Eperjesi kerület, Bártfai járás
Zábava-puszta, Nyitraszerdahely része, Nyitrai kerület, Nagytapolcsányi járás
Zábava másképp Racsicz-Zábava puszta, Rákosvölgyudvarnok része, Trencséni kerület, Privigyei járás
Zábava, Tótpelsőc irtványtelepe, Besztercebányai kerület, Zólyomi járás
Alsó- és Felső-Zabava puszták, Laborcszög, ma Nagymihály része, Kassai kerület Nagymihályi járás
Szabava-patak vagy Szabó-völgy (szlovákul Zábava), vízfolyás Jászómindszenttől nyugatra, a Bódva balparti mellékága